Błotnia peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Błotnia, village de la voïvodie de Lubusz
 Błotnia, village de la voïvodie de Poméranie

en:Błotnia